Ренедо-де-ла-Вега () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия. Население — 232 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии